Eldar Ćivić (Tuzla, 1996. május 28. –) bosnyák válogatott labdarúgó, a Ferencváros hátvédje.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
A szülővárosában, a Sloboda Tuzlában kezdett el futballozni, majd 2012-ben csatlakozott a cseh Slovácko csapatához. 2015. március 14-én, 18 évesen a Příbram elleni összecsapáson debütált. 2016. április 2-án megszerezte első profi gólját a Sparta Praha elleni győztes mérkőzésen.

Sparta Praha 
2017 májusában négy évre szóló szerződést írt alá a Sparta Prahával. Első mérkőzését a csapatban július 27-én a Crvena zvezda elleni Európa-liga-selejtezőn játszotta. Három nappal később a bajnokságban debütált a Bohemians ellen. 2018 februárjában a szezon végéig kölcsönadták a szlovák Spartak Trnavának. A 2017–2018-as szezonban a szlovák bajnokcsapat tagja volt.

Ferencváros 
2019 nyarán a Ferencváros játékosa lett. Augusztus 25-én a Puskás Akadémia elleni mérkőzésen debütált a magyar bajnokságban. A szezon végén a bajnokcsapat tagja lett.

A 2020–21-es bajnokság 3. fordulójában a Zalaegerszeg ellen 2–1-re megnyert mérkőzésen óriási gólt szerzett. 2020. október 20-án debütált a Bajnokok Ligája csoportkörében az FC Barcelona elleni mérkőzésen. 2022. augusztus 18-án – csereként beállva – gólt lőtt az ír Shamrock Rovers ellen, az Európa-liga-selejtező rájátszásának első találkozóján (4–0); ez volt az első nemzetközi kupamérkőzésen elért találata.

Statisztika

Klubcsapatokban 
Frissítve: 2023. március 9-én

A bosnyák válogatottban

Mérkőzései a bosnyák válogatottban 
 Az eredmények a bosnyák válogatott szemszögéből értendők.

Sikerei, díjai
  Spartak Trnava
Szlovák bajnok: 2018
 Ferencvárosi TC
 Magyar bajnok (3): 2019–20, 2020–21,  2021–22
 Magyar kupagyőztes (1): 2022

Jegyzetek

Források

Bosnyák labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
1996-ban született személyek
A Sparta Praha labdarúgói
Élő személyek
A Spartak Trnava labdarúgói
A Ferencváros labdarúgói
Magyar bajnok labdarúgók